Wettersteingebirge und Mieminger Kette ist der Name der Gebirgsgruppe AVE 4 nach der Alpenvereinseinteilung der Ostalpen. Die Gruppe besteht aus den beiden Untergruppen:

 Wettersteingebirge, nördlicher Teil in Bayern (Deutschland) und Tirol (Österreich)
 Mieminger Gebirge, südlicher Teil in Tirol (Österreich)

Die Gebirgsgruppe gehört zu den Nördlichen Kalkalpen in den Ostalpen. Sie liegt zwischen den Orten Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald, Seefeld in Tirol, Ehrwald, Imst und Zirl. Anteil haben Deutschland mit dem Freistaat Bayern und Österreich mit dem Land Tirol. Der Hauptgipfel des Wettersteins, die Zugspitze, ist gleichzeitig der höchste Berg Deutschlands.

Beide Gebirgsteile werden durch das Gaistal (Gaisbach, Gaistalbach bzw. Igelseebach und Leutascher Ache) getrennt, in dem zahlreiche Almen liegen, wie z. B.:
 Hochfeldernalm: Höhe 1732 m, bewirtschaftet Sommer und Winter, Talort Ehrwald
 Seebenalm: Höhe 1575 m, im Sommer bewirtschaftet, Talort Ehrwald
 Tillfussalm: Höhe 1382 m, im Sommer bewirtschaftet. Talort Leutasch
 Rotmoosalm: Höhe 2030 m, im Sommer bewirtschaftet. Talort Leutasch
 Gaistalalm: Höhe 1366 m, im Sommer bewirtschaftet, Talort Leutasch

Weblinks

Belege 
Siehe Artikel Wettersteingebirge

Gebirge in den Alpen
Hochgebirge
 
Gebirge in Europa
Gebirge in Bayern
Gebirge in Tirol
Geographie (Landkreis Garmisch-Partenkirchen)
Landschaftsschutzgebiet in Oberbayern